Barrette ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Barrette (* 1991), kanadischer Bahnradsportler
 Maurice Barrette (1956–2018), kanadischer Eishockeytorwart